Чемизовка — железнодорожная станция в Аткарском районе Саратовской области в составе сельского поселения Петровское муниципальное образование.

География 
Находится на железнодорожной линии Аткарск-Сенная на расстоянии примерно 11 километров по прямой на северо-северо-восток от районного центра города Аткарск.

Население
Население составляло 21 человек в 2002 году (русские 90%),  22 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Аткарского района